Fotbollsallsvenskan 1938/1939 hade 22 omgångar. Lag 11-12: nedflyttning. Seger = 2 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng.

Höstsäsongen spelades 31 juli-20 november 1938 och vårsäsongen spelades 2 april-4 juni 1939.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor

Fotnoter

Externa länkar

1938 i Sverige
1939 i Sverige
1938/1939
Fotbollssäsongen 1938/1939